Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 139 и 149.
 143 день в году — 23 мая (в високосный год — 22 мая)

В математике 
 
 
 
 143 — является нечётным составным трёхзначным числом.
 Сумма цифр этого числа — 8
 Произведение цифр этого числа — 12
 Квадрат числа 143 — 20449
 48-е полупростое число
 Одиозное число
 Недостаточное число
 Самопорождённое число

В других областях 

 143 год.
 143 год до н. э.
 143 место в мире занимает Лесото по численности населения.
 143 порт используется протоколом IMAP4.
 NGC 143 — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Кит.
 (143) Адрия — астероид главного пояса.
 I love You — В английском варианте, а именно оттуда пошла аббревиатура, «I love You» можно поделить по буквам I(1), Love(4), You(3). Иногда подразумевается «I miss you». Это сленговый термин, в основном используемый подростками США для выражения своих чувств. Пример использования: Света, 143!

Примечания